

Concorso generale individuale

Concorso a squadre

Volteggio

Parallele asimmetriche

Trave di equilibrio

Corpo libero

Note

 *